Mexikanische Mafia steht für:

 mexikanische Drogenkartelle
 Mexican Mafia (wörtlich „Mexikanische Mafia“), eine der größten Gefängnisgangs der USA